Betrayed (1917), een Amerikaanse dramafilm uit 1917
 Betrayed (1954), een Amerikaanse film uit 1954
 Betrayed (1988), een Amerikaans-Japanse dramafilm uit 1988